Le mandat d'amener est un type de mandat en droit pénal français.
 Le mandat d'amener est un type de mandat en droit pénal belge.
 Le mandat d'amener est un type de mandat en droit civil québécois. 
 Mandat d'amener est un film français réalisé en 1953 par Pierre-Louis.

Homonymie de titre